Cervera peut désigner :

Toponymes 

Espagne
 Cervera, hameau des Asturies, commune de Cabranes.
 Cervera, commune de la Catalogne, comarque de la Segarra.
 Cervera de Buitrago, commune de la Communauté de Madrid.
 Cervera de la Cañada, commune d'Aragon, province de Saragosse.
 Cervera de los Montes, commune de Castille-La Manche, province de Tolède.
 Cervera de Pisuerga, commune de Castille-et-León, province de Palencia.
 Cervera del Llano, commune de Castille-La Manche, province de Cuenca.
 Cervera del Maestre (ou Cervera del Maestrat), commune de la Communauté valencienne, commarque du Baix Maestrat.
 Cervera del Rincón, commune d'Aragon, province de Teruel.
 Cervera del Río Alhama, commune de La Rioja.
 Comarque de Cervera (ou comarque de l'Alhama-Linares), comarque ayant pour chef-lieu Cervera del Río Alhama.

France
 Cervera de la Marenda, en français Cerbère, commune du département des Pyrénées-Orientales

Patronymes 

 Alfons Cervera (né en 1947), écrivain espagnol.
 Álvaro Cervera (né en 1965), footballeur et entraîneur espagnol.
Luisa Cervera (née en 1964), joueuse péruvienne de volley-ball.
 Pascual Cervera y Topete (1839-1909), militaire espagnol.
 Victòria Camps i Cervera (née en 1941), philosophe et universitaire catalane, professeure à l'Université Autonome de Barcelone.